Sezóna 1985/1986 byla 69. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Montreal Canadiens.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1985
Lední hokej v roce 1986